Wayne Black e Kevin Ullyett hanno battuto in finale Donald Johnson e Jared Palmer 7-69, 2-6, 6-3.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (terzo turno)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (terzo turno)
 Maks Mirny /  Sandon Stolle (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (primo turno)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (terzo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)

 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Mark Knowles /  Brian MacPhie (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Michael Hill (terzo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (terzo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (Campioni)
 Paul Haarhuis /  Sjeng Schalken (semifinali)
 Martín García /  Cyril Suk (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2001